David Johnston peut désigner :
 David Johnston (1789-1853), maire de Bordeaux de 1838 à 1842 ;
 David Claypoole Johnston (1799-1865), dessinateur de presse, imprimeur, graveur, artiste peintre et acteur américain ;
 David Johnston (né en 1941), ancien président de l'université de Waterloo (1999-2010) et gouverneur général du Canada de 2010 à 2017 ;
 David Johnston (1949-1980), volcanologue américain ;
 David Johnston (né en 1956), homme politique australien, membre du Parti libéral et ministre ;
 David Johnston (né en 1958), joueur écossais de rugby à XV ;
 David Johnston (né en 1948), journaliste d'investigation spécialisé dans la finance, ayant travaillé au New York Times ;
 David Johnston (né en 1981), homme politique britannique.